Germigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Germigny (Marne) im Département Marne
Germigny (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Germigny-des-Prés im Département Loiret
Germigny-l’Évêque im Département Seine-et-Marne
Germigny-l’Exempt im Département Cher
Germigny-sous-Coulombs im Département Seine-et-Marne
Germigny-sur-Loire im Département Nièvre